48-й чемпионат Канады по кёрлингу среди женщин 2007 () проводился в городе Летбридж (Альберта) c 17 по 25 февраля 2007 года. В провинции Альберта чемпионат проводился в 7-й раз, в Летбридже — во 2-й раз (до этого там проводился чемпионат  года).

Победитель получал право представлять Канаду (как «команда Канады»; ) на чемпионате мира 2007, который состоялся в марте 2007 в городе Аомори (Япония), а также выступать под этим наименованием на  Канады в 2008.

В турнире приняло участие 12 команд: 11 команд, представляющих провинции и территории Канады, и команда-победитель  (как «команда Канады»).

Чемпионом стала (6-й раз в истории чемпионатов) «команда Канады» (скип Келли Скотт; для самой команды это была 2-я победа в чемпионатах и 2-я победа подряд), выигравшая в финале у команды, представляющей провинцию Саскачеван (скип Джен Беткер). Бронзовые медали завоевала команда, представлявшая провинцию Манитоба (скип Дженнифер Джонс).

Начиная с этого чемпионата, его наименование было изменено со «Scott Tournament of Hearts» на «Scotties Tournament of Hearts» — по наименованию туалетной бумаги «Scotties», бренда, принадлежащего компании Kruger Products, генеральному спонсору чемпионата.

Формат соревнований 
На первом, групповом этапе 12 команд играют между собой по круговой системе в один круг. Четыре лучшие команды группового этапа выходят во второй этап, плей-офф, где играют по системе Пейджа: две лучшие команды по итогам группового раунда проводят матч за прямое попадание в финал (плей-офф-1). 3-я и 4-я команды играют за выход в полуфинал (плей-офф-2). В полуфинале встречаются проигравший в первом матче и победивший во втором. В финале золотые награды оспаривают победители плей-офф-1 и полуфинала. Занявшими третье место считаются как команда, проигравшая в плей-офф-2, так и команда, проигравшая в полуфинале.

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом; данные о тренерах взяты из: )

Результаты соревнований

Групповой этап 
Турнирная таблица после окончания группового этапа

Статистика после окончания группового этапа

 команды, выходящие в плей-офф
 команды, выходящие в тай-брейки за выход в плей-офф с 4-го места

Тай-брейки 
В 1-м раунде тай-брейков встречались команды Онтарио и Альберты, победитель выходил во 2-й раунд, где встречался за выход в плей-офф с командой провинции Остров Принца Эдуарда.

По результатам тай-брейка с 4-го места в полуфинал-2 плей-офф вышла команда провинции Остров Принца Эдуарда.

Плей-офф

Итоговая классификация 

 команда, в чемпионате мира 2007 и чемпионате Канады 2008 выступающая как «команда Канады» (Team Canada)

Награды 
 Команды всех звёзд (All-Stars teams)

По результатам точности бросков (в процентах) игроков в матчах кругового этапа на каждой позиции определяются две команды: лучший игрок входит в первую команду, второй по рейтингу — во вторую.

 Приз самому ценному игроку имени Сандры Шмирлер
(см. :en:Sandra Schmirler Most Valuable Player Award)

Награда присуждается «самому ценному игроку» (MVP), показавшему на групповом этапе наилучшую игру, по мнению представителей средств массовой информации, освещавших чемпионат.

Приз получила Келли Скотт (команда Канады).

 Приз имени Мардж Митчелл за спортивное мастерство
(см. :en:Marj Mitchell Sportsmanship Award)

Приз получила Стефани Кларк () (Остров Принца Эдуарда).

 Joan Mead Builder Award
(см. :en:Scotties_Tournament_of_Hearts#Joan_Mead_Builder_Award)

Призом награждена Мюриэл Фейдж () — член исполнительного комитета Ассоциации кёрлинга Канады (), за вклад в развитие и популяризацию женского кёрлинга.

Примечания

Ссылки 
 2007 SCOTTIES TOURNAMENT OF HEARTS | Soudog's Curling History Site: Canadian Ladies Curling Champions

См. также 
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди мужчин 2007
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди смешанных команд 2007
 Чемпионат Канады по кёрлингу среди юниоров 2007

2007
Спорт в Канаде в 2007 году
Спортивные соревнования в Летбридже
Февраль 2007 года